Пановка — село в Алтайском крае России. Входит в городской округ город Славгород.

Основано в 1907 году. В 1928 году посёлок Пановка состоял из 48 хозяйств. Являлся центром Пановского сельсовета Знаменского района Славгородского округа Сибирского края.

Население 
В 1928 году в посёлке проживало 265 человек (143 мужчины и 122 женщины), основное население — немцы.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования город Славгород
Немецкие колонии в Алтайском крае